Das Mercer Tennis Classic 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Macon, Georgia. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 18. bis 24. Oktober 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Mercer Tennis Classic 2021 fand am 18. und 19. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Macon (Georgia)